Харківщина — назва адміністративно-територіальних одиниць, центром яких було місто Харків
 Харківщина — неофіційна назва Харківської області
 Харківщина — село, Сумська область, Сумський район